The Heritage (Europese Tour), een eenmalig golftoernooi in 2004 van de Europese PGA Tour
 The Heritage (PGA Tour), een golftoernooi van de Amerikaanse PGA Tour